Trigynaea är ett släkte av kirimojaväxter. Trigynaea ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kirimojaväxter
Trigynaea